403 км, 403-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 403 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области. Код 835929.
 403 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Ярославской области. Код 302831.
 403 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 518348.
 403 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 605014.
 403 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807223.